Kampfwagenkanone (сокращенно: KwK / буквальный перевод: пушка для боевой машины) — обозначение любой танковой пушки, которая устанавливалась на бронетехнику или боевую машину пехоты немецкого Вермахта к 1945 году.

История 
Слово образовано от немецких существительных Kampfwagen (боевая машина) и Kanone (пушка). Однако, в современных вооруженных силах Германии для обозначения таких оружейных систем используют другое слово — Panzerkanone (Танковая пушка).

Kampfwagenkanonen, разработанная в Германии, обычно была пушкой, создаваемой на основе какой-либо противотанковой пушки (нем. Panzerabwehrkanone, сокращенно Pak, буквально противотанковая пушка). Модификации использовали в зенитной артиллерии ().

Примеры 
Таблица содержит примеры Kampfwagenkanonene, которые стояли на вооружении Вермахта во время Второй мировой войны.

Примечания 

Танковое вооружение
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны